Сезон 2020/2021 годов стал для футбольного клуба «Спартак» (Москва) 99-м в его истории. Команда приняла участие в 29-м чемпионате страны, в котором стала серебряным призёром и в 29-м розыгрыше Кубка России, в котором дошла до 1/8 финала.

Форма 
1 августа 2020 года «Спартак» и «Nike» (основной поставщик экипировки начиная с 2005 года) представили комплекты формы (домашняя и гостевая) на сезон 2020/21. Новая домашняя форма «Спартака» исполнена в фирменном красном цвете с нанесённым узором-гравировкой в виде контуров ромба. Символически обозначающий бриллиант знаменитый ромб является эмблемой клуба с момента основания в 1922 году. Выездная форма в классическом белом цвете также дополнена чёрными элементами — воротничком и боковыми полосами с новым узором. Идея добавить чёрные элементы в дизайн джерси навеяна чемпионским сезоном 2016/17 года, когда в качестве резервной формы использовался чёрный комплект.

Вся форма создана с использованием технологии Nike Dri-FIT, отвечающей за быстрое испарение влаги: футболки, шорты и гетры дольше остаются сухими и свежими, что позволяет игрокам чувствовать себя комфортно при самых интенсивных нагрузках. Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Джерси и шорты также изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити.

Стадион 

Домашним стадионом «Спартака» начиная с 2014 года является «Открытие Банк Арена», находящаяся в районе Покровское-Стрешнево, вместимостью 45 360 зрителей, на ней «Спартак» проводит все свои домашние матчи. Во время турниров проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА носит название «Спартак». Стадион имеет 4 категорию УЕФА.

Молодёжный состав «Спартака» (с 2010 года) и «Спартак-2» (с 2013 года) проводят все свои домашние матчи на стадионе академии ФК «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова, находящийся в Сокольниках, вместимостью 3 077 зрителей. Стадион имеет искусственное покрытие.

Хронология сезона 
 27 июня 2020 года, перед началом сезона, клуб покинул Алексей Власов, который занимал должность коммерческого директора с сентября 2019 года. До этого он уже работал в «Спартаке» с 2008 по 2015 годы.
 28 июня 2020 года, перед началом сезона, Антон Лисин покинул пост директора департамента по связям с общественностью ФК «Спартак-Москва» и новым директором департамента стал Антон Фетисов, а новым пресс-атташе команды назначен Ярослав Кулемин, ранее он работал в спортивных медиа.
 9 августа 2020 года «Спартак» начал новый сезон домашним матчем с «Сочи» (2:2), в котором случился очередной судейский скандал, которые длятся с концовки прошлого сезона. Подавляющее большинство судейских решений (и при помощи ВАРа, и без) выносится против «Спартака». Спорные моменты в пользу красно-белых откровенно игнорируются, зато против спартаковцев выискиваются с особой тщательностью. Или трактуются по двойным стандартам, или вовсе придумываются. Арбитр этой встречи Василий Казарцев поставил два придуманных пенальти, из-за чего команда лишилась двух очков. После матча президент и один из владельцев команды Леонид Федун заявил, что снимет команду с розыгрыша чемпионата России:

 После матча руководитель судейского департамента Виктор Кашшаи завил, что пенальти на 88-й минуте матча назначен ошибочно, а также арбитр матча Казарцев отстранён от судейства и он вместе с судьёй ВАР Алексеем Еськовым пройдёт проверку на полиграфе.
 12 августа 2020 года Леонид Федун выступил с заявлением, в котором сообщил, что «Спартак» продолжает выступление в чемпионате России, однако в случае продолжения судейской травли команда готова покинуть футбольное поле.
 24 августа 2020 года вице-президент клуба Сергей Михайлов принял решение оставить управленческую работу, однако он остался в совете директоров «Спартака».
 29 августа 2020 года «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (2:1) и ушёл на двухнедельную паузу в чемпионате России в качестве лидера, красно-белые возглавили турнирную таблицу по итогам тура впервые с 21 мая 2017 года — дня, когда завершился чемпионский для красно-белых сезон 2016/17. Период без лидерства в чемпионате составил у спартаковцев 1197 дней.
 20 сентября 2020 года «Спартак» в гостевом матче 8-го тура обыграл «Рубин» (2:0) и продлил беспроигрышную серию против казанцев в РПЛ до 13 матчей, последний раз «Рубин» обыгрывал «красно-белых» в Премьер-лиге 20 апреля 2014 года. Также, игроки «Спартака» забивали на протяжении 12 матчей в рамках официальных турниров (9 матчей в этом сезоне, 3 — в прошлом), последний раз «красно-белые» добивались такого результата в период с июня по октябрь 2011 года, когда команду тренировал Валерий Карпин — тогда серия составила 15 матчей.
 5 декабря 2020 года «Спартак» в домашнем матче разгромил «Тамбов» (5:1), в этом матче «дубли» оформили Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе, двух «дублей» за матч у спартаковцев не было семь лет (последний раз подобное случалось в декабре 2013 года), также «Спартак» забил пять мячей в чемпионате России впервые за семь лет.
 8 декабря 2020 года футбольный клуб «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым, он проработал 151 день, руководство московским «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова.
 16 декабря 2020 года после гостевого матча 19-го тура против петербургского «Зенита» (1:3), главный тренер команды Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком» и покинет его в мае 2021 года.

 25 декабря 2020 года «Спартак» выступил с заявлением, в котором рассказали, что клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года, в свою очередь Тедеско заявил, что он полностью мотивирован и ждёт возобновления сезона.
 25 февраля 2021 года «Спартак» официально сообщил о возвращении в стан команды чемпиона России, лучшего легионера в истории «красно-белых» — Квинси Промеса, футболист подписал контракт на 3,5 года.
 7 марта 2021 года «Спартак» в домашнем матче 21-го тура чемпионата России сокрушил «Краснодар» (6:1), отправив в ворота «быков» шесть мячей, это стала самая крупная победа «Спартака» на стадионе «Открытие Банк Арена» с момента его появления в 2014 году, также «Спартак» впервые за 6 лет забил шесть мячей в одном матче, а «Краснодар» впервые в своей истории пропустил шесть мячей.
 10 марта 2021 года руководством ФК «Спартак-Москва» принято решение прекратить сотрудничество с Романом Пилипчуком, который возглавлял вторую команду красно-белых. Команда одержала всего одну победу в последних 16 матчах под руководством Пилипчука, а безвыигрышная серия «Спартака-2» достигла восьми матчей, в которых спартаковцы забили лишь два мяча и заработали два очка.
 11 марта 2021 года был назначен новый тренер «Спартака-2», им стал Евгений Бушманов, который уже возглавлял вторую команду красно-белых с 2013 по 2017 года.
 18 марта 2021 года в домашнем матче 23-го тура чемпионата России был разгромлен «Урал» (5:1), «Спартак» впервые за 20 лет забил не менее 5 голов в 2 домашних матчах подряд, а также впервые забил «Уралу» 3 мяча в РПЛ.
 4 апреля 2021 года в гостевом матче 24-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Ростов» (3:2), эта победа стала первой за 8 лет в Ростове-на-Дону.
 10 мая 2021 года «Спартак» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России против «Химок» (2:1) одержал шестую волевую победу и повторил рекорд чемпионата России (в 1999 году московский «Локомотив» также одержал шесть волевых побед). Этот матч стал последним домашним матчем для Доменико Тедеско у руля команды, «Спартак» после окончания матча устроил проводы тренеру.
 16 мая 2021 года, в последнем матче под руководством Тедеско, «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (2:2), отыгравшись со счёта 0:2. Этот результат позволил «красно-белым» занять второе место по итогам сезона и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Второе место в сезоне 2020/21 стало для «Спартака» лучшим результатом за последние четыре сезона.

Состав

Основной состав 

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

Вторая команда 

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

Молодёжный состав 

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

Заявочный лист

Российская премьер-лига 

* — футболисты-легионеры, заявленные за «Спартак-2», не имеют права принимать участие в матчах РПЛ

** — дата отзаявки игроков в конце сезона — 15.06.2021

Футбольная национальная лига

Руководство клуба 
  Вагит Алекперов — владелец
  Леонид Федун — владелец, президент
  Сергей Михайлов — вице-президент (до 24 августа 2020 года)
  Шамиль Газизов — генеральный директор (до 8 декабря 2020 года)
  Евгений Мележиков — управляющий директор (c 8 декабря 2020 года)
  Александр Цомая — заместитель генерального директора, директор по правовым вопросам (до 20 января 2021 года)
  Дмитрий Попов — спортивный директор (с 26 ноября 2020 года)
  Максим Власов — исполнительный директор (до 17 августа 2020 года)
  Алексей Травкин — исполнительный директор (с 17 августа 2020 года)
  Александр Атаманенко — директор по коммерции и стратегии (с 8 сентября 2020 года)
  Юрий Денисевич — финансовый директор (до 31 марта 2021 года)
  Дмитрий Волков — финансовый директор (с 16 апреля 2021 года)
  Максим Шумилов — директор по безопасности (до 2 сентября 2020 года)
  Евгений Мележиков — директор по безопасности и инфраструктуре (с 2 сентября 2020 года и до )
  Антон Фетисов — директор департамента по связям с общественностью
  Ярослав Кулемин — пресс-атташе
  Михаил Бутовский — руководитель медицинского департамента (до 12 августа 2020 года)

Тренерский штаб

Основной состав 
  Доменико Тедеско — главный тренер
  Андреас Хинкель — ассистент главного тренера
  Макс Урванчки — тренер вратарей
  Владимир Чепзанович — инструктор по физической подготовке
  Рамиль Шарипов — тренер по физической подготовке
  Александр Зайченко — тренер по физической подготовке

Вторая команда 
 До 11 марта
  Роман Пилипчук — главный тренер (до 11 марта 2021 года)
  Олег Саматов — ассистент главного тренера, тренер по физической подготовке (до 16 марта 2021 года)
  Иван Пилипчук — тренер-аналитик, ассистент главного тренера (до 11 марта 2021 года)
  Владимир Пчельников — тренер вратарей (до 16 января 2021 года)

 После 11 марта
  Евгений Бушманов — главный тренер (с 11 марта 2021 года)
  Андрей Коновалов — ассистент главного тренера (с 11 марта 2021 года)
  Джанлука Риомми — тренер вратарей (с 28 января 2021 года)
  Дмитрий Цыняка — тренер по физической подготовке (с 19 марта 2021 года)

Молодёжный состав 
  Алексей Лунин — главный тренер
  Алексей Мелёшин — ассистент главного тренера
  Василий Кузнецов — тренер вратарей
  Дмитрий Цыняка — тренер по физической подготовке (до 19 марта 2021 года)
  Александр Гончаров — тренер по физической подготовке (с 20 апреля 2021 года)

Административный штаб 
 Основной состав
  Василий Козловцев — начальник команды
  Михаил Ходырев — заместитель начальника команды
  Сергей Земляной — главный администратор
  Сергей Гуменный — администратор
  Дмитрий Крайтор — переводчик

 Вторая команда
  Денис Дылдин — начальник команды (до 17 января 2021 года)
  Евгений Демин — начальник команды (с 28 января 2021 года)
  Юрий Гелетюк — администратор

 Молодёжный состав
  Александр Емельянов — начальник команды
  Георгий Чавдарь — администратор

Медицинский штаб 
 Основной состав
  Михаил Бутовский — главный врач (до 12 августа 2020 года)
  Владимир Вековищев — врач
  Глеб Чернов — врач
  Дмитрий Миронов — физиотерапевт
  Павел Гузеев — физиотерапевт
  Николай Баркалов — массажист
  Евгений Лаврушко — массажист
  Андрей Прончев — массажист
  Сергей Колесников — массажист (до 10 декабря 2020 года)

 Вторая команда
  Андрей Гришанов — врач (с 19 января 2021 года)
  Александр Тутов — врач (до 28 января 2021 года, переход в молодёжную команду)
  Алексей Александров — физиотерапевт
  Виталий Прокофьев — массажист
  Юрий Тюнин — массажист

 Молодёжный состав
  Александр Тутов — врач (с 28 января 2021 года)
  Алексей Мигло — врач, физиотерапевт
  Михаил Шереметов — массажист
  Ибрагим Халипаев — массажист

Трансферы

Пришли в клуб 
 Основной состав

 Вторая команда

 Молодёжная команда

Общие расходы:  € 14,800,000

Ушли из клуба 
 Основной состав

 Вторая команда

 Молодёжный состав

Ушли в аренду 

Общие доходы:  € 5,460,000

Предсезонные и товарищеские матчи 
 Основной состав

 Вторая команда

 Молодёжная команда

Статистика сезона

Игры и голы 
В статистику включены только официальные матчи.

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игроки покинувшие команду или ушедшие в аренду по ходу сезона:

|}

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Автоголы 
В статистику включены только официальные матчи.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
В статистику включены только официальные матчи.

Штрафные удары 
В статистику включены только официальные матчи.

Капитаны в сезоне 
В статистику включены только официальные матчи.

|}

Тактические схемы 
В статистику включены только официальные матчи.

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Премьер-лига (основной состав)

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок России 

Не попав в Еврокубки через чемпионат России 2019/20, клуб получил право выступать в кубке России 2020/21, начав с группового этапа.

Групповой этап (Группа 2)

Матчи

Плей-офф

Первенство ФНЛ (вторая команда) 

Свой сезон 2020/21 «Спартак-2» начал 1 августа 2020 года гостевым матчем против «Чертаново». Команда провела 42 матчей, закончив сезон 15 мая 2021 года матчем против чертановцев.

Молодёжное первенство (молодёжная команда)

Турнирное положение молодёжных команд

Статистика выступлений

Результаты по турам

Первый этап (Группа А)

Второй этап (Группа I)

Матчи

Первый этап (Группа А)

Второй этап (Группа I)

Достижения

Индивидуальные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак-Москва»
 Официальный сайт РПЛ — Российской премьер-лиги
 Официальный сайт ФНЛ — Футбольной Национальной Лиги
 Статистика клуба на сайте spartakmoskva.ru
 Статистика клуба на сайте fanat1k.ru

2020/2021
Спартак
Спартак